Нотобранх (Nothobranchius, з  — фальшиві зябра) — рід коропозубоподібних риб родини Нотобранхові (Nothobranchiidae). Вони в основному зустрічаються у Східній Африці від Судану до Південної Африки, але півдюжини видів зустрічаються у верхньому басейні річки Конго і два види (Н. rubroreticulatus і Н. thierryi) поширенні у західно-центральній Африці. Найбільше видове багатство знаходиться у Танзанії. Багато видів мають дуже маленькі ареали. Є багато різновидів: з 2012 року налічується близько 60 видів. Хребетним з найкоротшим терміном життя є представник цього роду, N. furzeri з Мозамбіку і Зімбабве живе від 3 до 6 місяців.

Види 
Станом на 2021 рік описано 76 види
 Nothobranchius albimarginatus Watters, Wildekamp & B. J. Cooper, 1998
 Nothobranchius annectens Watters, Wildekamp & B. J. Cooper, 1998
 Nothobranchius bellemansi Valdesalici, 2014
 Nothobranchius bojiensis Wildekamp & R. Haas, 1992
 Nothobranchius boklundi Valdesalici, 2010
 Nothobranchius brieni Poll, 1938
 Nothobranchius capriviensis Watters, Wildekamp & Shidlovskiy, 2015 (Caprivi nothobranchius)
 Nothobranchius cardinalis Watters, B. J. Cooper & Wildekamp, 2008
 Nothobranchius chochamandai Nagy, 2014
 Nothobranchius ditte Nagy, 2018
 Nothobranchius eggersi Seegers, 1982
 Nothobranchius elongatus Wildekamp, 1982 
 Nothobranchius elucens 
 Nothobranchius fasciatus Wildekamp & R. Haas, 1992
 Nothobranchius flagrans Nagy, 2014
 Nothobranchius flammicomantis Wildekamp, Watters & Sainthouse, 1998
 Nothobranchius foerschi Wildekamp & Berkenkamp, 1979
 Nothobranchius furzeri R. A. Jubb, 1971 
 Nothobranchius fuscotaeniatus Seegers, 1997
 Nothobranchius geminus Wildekamp, Watters & Sainthouse, 2002
 Nothobranchius guentheri (Pfeffer, 1893) 
 Nothobranchius hassoni Valdesalici & Wildekamp, 2004
 Nothobranchius hengstleri Valdesalici, 2007 
 Nothobranchius insularis W. J. E. M. Costa, 2017
 Nothobranchius interruptus Wildekamp & Berkenkamp, 1979
 Nothobranchius ivanovae Valdesalici, 2012
 Nothobranchius janpapi Wildekamp, 1977
 Nothobranchius jubbi Wildekamp & Berkenkamp, 1979
 Nothobranchius kadleci Reichard, 2010
 Nothobranchius kafuensis Wildekamp & Rosenstock, 1989 
 Nothobranchius kardashevi Valdesalici, 2012
 Nothobranchius kilomberoensis Wildekamp, Watters & Sainthouse, 2002
 Nothobranchius kirki R. A. Jubb, 1969
 Nothobranchius korthausae Meinken, 1973
 Nothobranchius krammeri Valdesalici & Hengstler, 2008
 Nothobranchius krysanovi Shidlovskiy, Watters & Wildekamp, 2010
 Nothobranchius kuhntae (Ahl, 1926)
 Nothobranchius kwalensis W. J. E. M. Costa, 2019
 Nothobranchius lourensi Wildekamp, 1977
 Nothobranchius lucius Wildekamp, Shidlovskiy & Watters, 2009
 Nothobranchius luekei Seegers, 1984
 Nothobranchius makondorum Wildekamp, Shidlovskiy & Watters, 2009
 Nothobranchius malaissei Wildekamp, 1978
 Nothobranchius melanospilus (Pfeffer, 1896)
 Nothobranchius microlepis (Vinciguerra, 1897)
 Nothobranchius milvertzi Nagy, 2014
 Nothobranchius neumanni (Hilgendorf, 1905)
 Nothobranchius niassa Valdesalici, I. R. Bills, Dorn, Reichwald & Cellerino, 2012
 Nothobranchius nubaensis Valdesalici, Bellemans, Kardashev & Golubtsov, 2009
 Nothobranchius occultus Valdesalici, 2014
 Nothobranchius ocellatus (Seegers, 1985)
 Nothobranchius oestergaardi Valdesalici & G. Amato, 2011
 Nothobranchius orthonotus (W. K. H. Peters, 1844)
 Nothobranchius palmqvisti (Lönnberg, 1907)
 Nothobranchius patrizii (Vinciguerra, 1927)
 Nothobranchius pienaari Shidlovskiy, Watters & Wildekamp, 2010
 Nothobranchius polli Wildekamp, 1978
 Nothobranchius prognathus W. J. E. M. Costa, 2019
 Nothobranchius rachovii Ahl, 1926
 Nothobranchius robustus Ahl, 1935 
 Nothobranchius rosenstocki Valdesalici & Wildekamp, 2005
 Nothobranchius rubripinnis Seegers, 1986
 Nothobranchius rubroreticulatus Blache & Miton, 1960
 Nothobranchius ruudwildekampi W. J. E. M. Costa, 2009
 Nothobranchius sagittae Wildekamp, Watters & Shidlovskiy, 2014
 Nothobranchius sainthousei Nagy, Cotterill & Bellstedt, 2016
 Nothobranchius seegersi Valdesalici & Kardashev, 2011
 Nothobranchius serengetiensis Wildekamp, Watters & Shidlovskiy, 2014
 Nothobranchius steinforti Wildekamp, 1977
 Nothobranchius streltsovi Valdesalici, 2016
 Nothobranchius symoensi Wildekamp, 1978
 Nothobranchius taeniopygus Hilgendorf, 1891
 Nothobranchius taiti Nagy, 2019
 Nothobranchius torgashevi Valdesalici, 2015
 Nothobranchius ugandensis Wildekamp, 1994 
 Nothobranchius usanguensis Wildekamp, Watters & Shidlovskiy, 2014
 Nothobranchius virgatus Chambers, 1984
 Nothobranchius vosseleri Ahl, 1924 
 Nothobranchius wattersi Ng'oma, Valdesalici, Reichwald & Cellerino, 2013
 Nothobranchius willerti Wildekamp, 1992

Примітки

Посилання 
 Killifish – розведення, догляд, охорона: Nothobranchius — список видів та зображення. 

Нотобранхові
Роди риб